A Baronesa Ella van Heemstra,  (Velp, Gelderland, 12 de junho de 1900 – Tolochenaz, 26 de agosto de 1984) foi uma aristocrata holandesa e mãe da atriz Audrey Hepburn.

Biografia 
Ella van Heemstra era uma aristocrata neerlandesa e a terceira das cinco filhas do Barão Aarnoud van Heemstra, que foi prefeito de Arnhem de 1910 a 1920, e foi governador real do Suriname de 1921 a 1928. A mãe de Ella era Elbrig Willemine Henriette, baronesa van Asbeck (1873–1939), que era neta do jurista conde Dirk van Hogendorp. Ella passou grande parte de sua infância no Huis Doorn.

Ida para os Estados Unidos e morte 
No início da década de 1960, morou em Los Angeles com seu amigo Leonard Gershe e depois em São Francisco, onde fez trabalho voluntário para soldados que voltavam do Vietnã. Quando visitou Los Angeles, foi entretida por amigos como George Cukor, Sra. Mildred Knopf (esposa de Edwin H. Knopf) e Veronique Peck. Ella passou o resto de sua vida na casa de sua filha em Tolochenaz, onde morreu em 1984. Audrey Hepburn acompanhou o corpo de sua mãe para os Países Baixos para o funeral.

Vida pessoal 
Van Heemstra foi casada e divorciada duas vezes e teve três filhos.

Aos 19 anos, van Heemstra casou-se com Jonkheer Hendrik Gustaf Adolf Quarles van Ufford (1894–1955). Eles se divorciaram em 1925. Van Heemstra teve dois filhos deste casamento, ambos nascidos nas Índias Orientais Neerlandesas:

 Jonkheer Arnoud Robert Alexander Quarles van Ufford (1920–1979), casado com Maria Margaretha Monné (1919–2006), nasceram:
 Michael Allan Quarles van Ufford (nascido em 17 de julho de 1945)
 Evelyn Joyce Quarles van Ufford (nascida em 2 de agosto de 1947)
 Jonkheer Ian Edgar Bruce Quarles van Ufford (1924–2010), casado com Yvonne Scholtens (1928–2000), nasceram:
 Audrey Yvonne Quarles van Ufford (nascida em 10 de maio de 1954)
 Sandra Claire Quarles van Ufford (nascida em 15 de outubro de 1958)
 Andrew Ian Quarles van Ufford (nascida em 6 de janeiro de 1967)

Van Heemstra casou-se em segundo lugar com Joseph Victor Anthony Ruston (1889–1980) (mais tarde Hepburn-Ruston) em 24 de setembro de 1926 em Batavia, Java, Índias Orientais Neerlandesas. Eles se divorciaram em 24 de junho de 1939 e tiveram uma filha:

 Audrey Kathleen Ruston (nascida em 4 de maio 1929, em Bruxelas), artisticamente conhecida como Audrey Hepburn.

Honras 
Ella foi nomeada Dama da Ordem Mais Venerável do Hospital de São João de Jerusalém por Isabel II do Reino Unido em 7 de setembro de 1971.

Ancestralidade

Ligações externas 
 

Nascidos em 1900
Mortos em 1984
Nobres dos Países Baixos
Neerlandeses expatriados nos Estados Unidos